Катлийн Търнър () е американска актриса.

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 

 
 

Театрални актьори и актриси
Американски актьори и актриси
Американски озвучаващи актриси
Носители на Златен глобус
Родени в Мисури